Huesca (stad), een stad in Spanje
Huesca (provincie), een provincie in de regio Aragón in Spanje
Taifa Huesca, een voormalig emiraat in Al-Andalus (Spanje)